Sant’Ambrogio, San’Ambrogio, San Ambrogio (és hasonló) kifejezések lehetséges jelentései
 Sant’Ambrogio: Szent Ambrusnak, Milánó védőszentjének olasz neve.

Szent Ambrusról elnevezett olasz templomok és más épületek
 Sant’Ambrogio-bazilika, templom Milánóban
 Pusterla di Sant’Ambrogio, városkapu Milánóban
 Sant’Ambrogio (Firenze), templom Firenzében

Szent Ambrusról elnevezett olaszországi települések 
 Sant’Ambrogio sul Garigliano, település Lazio régióban, Frosinone megyében
 Sant’Ambrogio di Torino, település Piemont régióban, Torino megyében
 Sant’Ambrogio di Valpolicella, település Veneto régióban, Verona megyében

Egyházi építmény egyértelműsítő lapok